Indefinido Puede referir a:

Matemáticas 

 Indefinido (Matemática), con varios  significados relacionados
 Forma indeterminada, en cálculo

Informática 

 Comportamiento indefinido, código de ordenador cuyo comportamiento no es especificado bajo condiciones seguras
 Valor indefinido, una condición donde una expresión no tiene un valor correcto
 Variable indefinida
 Indefinida, una función o variable que carece de una declaración
 Indefinida, una variable que carece de inicialización
 Indefinido, un símbolo enlazador no disponible (función, o variable global)

Otros usos 

 Indefinido, algo que carece de definición
 Ciudadanía indefinida, una forma postsoviética de apatridia en Estonia

Véase también 

 Null (Desambiguación)
 Vacío (Desambiguación)
 Inválido (desambiguación)
 Definición (desambiguación)
 Definible (desambiguación)
 

Páginas de desambiguación